Dev Anand (Hindi: धर्मदेव आनन्द n. 26 de septiembre de 1923 - 3 de diciembre de 2011) fue un actor, cantante, productor y director del cine de la India, hermano de los directores Chetan y Vijay Anand y tío de Shekhar Kapur.

Premios

Premios Filmfare 
 1958 - Mejor Actor, Kalapani
 1966 - Mejor Película, Guide
 1991 - Premio Filmfare a toda una vida

Filmografía

Notas 

Personas de Panyab (India)
Actores de cine de India
Cantantes masculinos de India
Directores de cine de India
Productores de cine de India
Ganadores del premio Filmfare
Premio Padma Bhushan
Premio Dadasaheb Phalke
Fallecidos en Londres